Reichenbachtal ist generell die Bezeichnung für Täler von Fließgewässern mit dem Namen Reichenbach.

Speziell bezeichnet Reichenbachtal folgende geographischen Gegenstände:
 Reichenbachtal, Bergtal im Berner Oberland in der Gemeinde Schattenhalb, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Reichenbachtal, früherer Name des heute Siebenmühlental genannten Tals des Reichenbachs (zur Aich) im Schönbuch, Baden-Württemberg
 Reichenbachtal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Tal des Reichenbachs (zur Rottum) nahe Mietingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Reichenbachtal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Tal des Reichenbachs (zum Liederbach) nahe Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Reichenbach